Мата Бруха има више значења:

 Мата Бруха, Ел Наранхал (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Бруха (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику